Stora Furuholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Furuholm, Iniö, Åboland, 
 Stora Furuholm, Korpo, Åboland,

Se även
Furuholm
Stora Furuholmen
Lilla Furuholm

Robotskapade Finlandförgreningar